Vao kan syfta på följande platser:

Estland 

 Vao, Järvamaa, en by i Koeru kommun i landskapet Järvamaa, 
 Vao, Lääne-Virumaa, en by i Väike-Maarja kommun i landskapet Lääne-Virumaa,

Nya Kaledonien 

 Vao (ort i Nya Kaledonien), 

Robotskapade Nya Kaledonienförgreningar